

Амінево — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Амінево — присілок, Караідельський район, Башкортостан
 Амінево — село, Чишминський район, Башкортостан